Ахунбабаєв Юлдаш Ахунбабаєвич — узбецький політичний діяч

 Ахунбабаєв — місто в Узбекистані, Андижанська область
 Ахунбабаєв — міське селище в Узбекистані, Сурхандар'їнська область